Aeropuerto de Yonaguni
 OGN (canal de televisión)